Catherine Marry, sociologue française,
 Marry, nom de scène de Marion Möhlich, chanteuse allemande.